Winkling heißen folgende geographische Objekte:

 Winkling (Falkenstein), Ortsteil des Marktes Falkenstein, Landkreis Cham, Bayern
 Winkling (Frasdorf), Ortsteil der Gemeinde Frasdorf, Landkreis Rosenheim, Bayern

 Winkling-Nord, Ortsteil der Gemeinde Sankt Andrä, Bezirk Wolfsberg, Kärnten
 Winkling-Süd, Ortsteil der Gemeinde Sankt Andrä, Bezirk Wolfsberg, Kärnten
 Winkling (Gemeinde St. Andrä), Katastralgemeinde von Sankt Andrä, Bezirk Wolfsberg, Kärnten
 Winkling (Gemeinde Sankt Paul), Ortschaft der Gemeinde St. Paul im Lavanttal, Bezirk Wolfsberg, Kärnten
 Winkling (Gemeinde Amstetten), Ortsteil von Amstetten, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Winkling (Gemeinde Ardagger), Ortsteil in der Marktgemeinde Ardagger, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Winkling (Gemeinde Perschling), Ortschaft der Gemeinde Perschling, Bezirk St. Pölten-Land, Niederösterreich
 Winkling (Gemeinden Dietach, Kronstorf, Steyr), Ortslage der Stadt Steyr, von Dietach, Bezirk Steyr-Land, und Kronstorf, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich
 Winkling (Gemeinde Edt), Ortschaft der Gemeinde Edt bei Lambach, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Winkling (Gemeinde Hofkirchen), Dorf bei Hofkirchen im Traunkreis, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich
 Winkling (Gemeinde Rottenbach), Ortschaft von Rottenbach, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich

Winkling ist der Name folgender Personen:
 Adelheid Winking-Nikolay (* 1944), deutsche Biologin und Politikerin

Siehe auch:
 Wikling
 Winking